Я́рцева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Ярцева, Виктория Николаевна (1906—1999) — советский лингвист и педагог.
 Ярцева, Нина Николаевна (1925—2010) — советская и российская актриса театра, Народная артистка России. 
 Судакова (Ярцева) Марина Владимировна (род. 1989) — российская гандболистка.

Составные фамилии 
 Кулагина-Ярцева, Валентина Сергеевна (род. 1941) — российский переводчик и философ.